

Харбелін — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Харбелін — село в гміні Влошаковіце Лещинського повіту Великопольського воєводства